Мелешке́вич — фамилия. Известные носители:

 Мелешкевич, Артур Вячеславович (род. 1975) — белорусский легкоатлет, спортивный ходок.
 Мелешкевич, Ирина Ярославовна (1956—2020) — российский искусствовед, галерист, куратор, арт-менеджер.
 Мелешкевич, Матвей Константинович (1902—1957) — участник Гражданской и Великой Отечественной войн.